Austria:
 Luftenberg an der Donau – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Perg
 Luftenberg – góra

Zobacz też:
 Lüftenberg